Новодачное — название населённых пунктов на Украине:

 Новодачное — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Новодачное — село в Ананьевском районе Одесской области.